Alberto Ruiz de Galarreta puede referirse a:

 Alberto Ruiz de Galarreta Mocoroa (1922-1919), médico militar y periodista español;
 Alberto Ruiz de Galarreta Fernández (1983-), jugador de baloncesto español